Patrick Hepburn ist der Name folgender Personen:

* Patrick Hepburn, 1. Lord Hailes († 1483), schottischer Adliger und Politiker
 Patrick Hepburn, 1. Earl of Bothwell († 1508), schottischer Adliger
 Patrick Hepburn, 3. Earl of Bothwell († 1556), schottischer Adliger
 Patrick Hepburn (Bischof) (1487–1573), schottischer Geistlicher, Bischof von Moray
 Patrick Hepburn (Laird) († um 1649), schottischer Adliger und Politiker
 Patrick Buchan-Hepburn, 1. Baron Hailes (1901–1974), britischer Kolonialgouverneur